

Божениця — село в Софійській області, входить до складу общини Ботевград

Божениця — село в гміні Ломжа Ломжинського повіту Підляського воєводства